Gunnar Nielsen kan syfta på följande friidrottare: 

* Gunnar Nielsen, svensk friidrottare, verksam på 1920-talet, se Gunnar Nielsen (svensk friidrottare)
 Gunnar Nielsen (1928-1985), dansk friidrottare, se Gunnar Nielsen (dansk friidrottare)